Гасан Гасанов:
 Гасанов, Гасан Азиз оглы (род. 1940) — 1-й премьер-министр Азербайджана (1991—1992).
 Гасанов, Гасан Гитиномагомедович (род. 1996) — российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах.
 Гасанов, Гасан Магомедович (род. 1951) — педагог, заслуженный учитель РФ.
 Гасанов, Гасан Мамед оглы (1904—после 1954) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Гасанов, Гасан Никуевич — доктор сельскохозяйственных наук.
 Гасанов, Гасан Хайбулаевич (род. 1991) — профессиональный боксёр.